Список вимерлих китоподібних включає вимерлі роди і види китоподібних. Китоподібні (кити, дельфіни та морські свині) є нащадками наземних парнокопитних ссавців. Найдавніші китоподібні все ще були копитними ссавцями. Ці ранні китоподібні ставали поступово більше пристосованими для плавання, ніж для прогулянок по суші, і нарешті, перетворившись на повністю морських китоподібних.

Наразі цей список включає лише викопні роди та види. Однак атлантична популяція сірих китів (Eschrichtius robustus) вимерла в 18 столітті, а дельфін озерний (або китайський річковий дельфін, Lipotes vexillifer) був оголошений вимерлим після того, як експедиція в кінці 2006 року не змогла знайти жодного в річці Янцзи.

Підряд Стародавні кити (Archaeoceti) 

 Родина Ambulocetidae 

 Ambulocetus
 Himalayacetus
 Gandakasia

 Родина Basilosauridae 

 Basilosaurinae
 Basilosaurus
 Basiloterus
 Eocetus
 Platyosphys
 Dorudontinae
 Ancalecetus
 Chrysocetus
 Cynthiacetus
 Dorudon
 Masracetus
 Ocucajea
 Saghacetus
 Supayacetus
 Zygorhiza
 Stromeriinae
 Stromerius

 Родина Kekenodontidae 

 Kekenodon

 Родина Pakicetidae 

 Gandakasia
 Pakicetus
 Nalacetus
 Ichthyolestes

 Родина Protocetidae 

 Georgiacetinae
 Aegicetus
 Babiacetus
 Carolinacetus
 Georgiacetus
 Natchitochia
 Pappocetus
 Pontobasileus
 Tupelocetus
 Makaracetinae
 Makaracetus
 Protocetinae
 Aegyptocetus
 Artiocetus
 Crenatocetus
 Dhedacetus
 Gaviacetus
 Indocetus
 Kharodacetus
 Maiacetus
 Peregocetus
 Protocetus
 Qaisracetus
 Rodhocetus
 Takracetus
 Togocetus

 Родина Remingtonocetidae 

 Andrewsiphius
 Attockicetus
 Dalanistes
 Kutchicetus
 Rayanistes
 Remingtonocetus

Підряд Китовиді (Mysticeti) 

 Родина Aetiocetidae 

 Aetiocetus
 Ashorocetus
 Chonecetus
 Fucaia
 Morawanocetus
 Niparajacetus
 Salishicetus
 Willungacetus

 Родина Llanocetidae 
 Llanocetus
 Mystacodon

 Родина Mammalodontidae

 Janjucetus
 Mammalodon

 Родина incertae sedis
 Borealodon
 Coronodon

Клада Chaeomysticeti 
 Родина incertae sedis
 Horopeta
 Maiabalaena
 Sitsqwayk
 Tlaxcallicetus
 Toipahautea
 Whakakai

Надродина Eomysticetoidea 
 Родина Cetotheriopsidae
 Cetotheriopsis

 Родина Eomysticetidae
 Eomysticetus
 Matapanui
 Micromysticetus
 Tohoraata
 Tokarahia
 Waharoa
 Yamatocetus

 Родина Aglaocetidae 
 Aglaocetus

Надродина Balaenoidea 

 Родина Balaenidae
 Antwerpibalaena
 Archaeobalaena
 Balaena (сучасний)
 Balaena affinis
 Balaena arcuata
 Balaena larteti
 Balaena macrocephalus
 Balaena montalionis
 Balaena ricei
 Balaenella
 Balaenotus
 Balaenula
 Eubalaena (сучасний)
 Eubalaena ianitrix
 Eubalaena shinshuensis
 Idiocetus
 Peripolocetus
 Protobalaena

 Родина incertae sedis 
 Morenocetus

Клада Thalassotherii 
 Cetotheriomorphus
 Heterocetus
 Imerocetus
 Isocetus
 Notiocetus
 Otradnocetus
 Palaeobalaena
 Rhegnopsis

 Родина Cetotheriidae 

 Brandtocetus
 Cephalotropis
 Cetotherium
 Ciuciulea
 Eucetotherium
 Halicetus
 Herentalia
 Herpetocetus
 Hibacetus
 Joumocetus
 Kurdalagonus
 Metopocetus
 Mithridatocetus
 Nannocetus
 Piscobalaena
 Thinocetus
 Titanocetus
 Tiucetus
 Vampalus
 Zygiocetus

 Родина Diorocetidae 
 Amphicetus
 Diorocetus
 Plesiocetopsis
 Uranocetus

 Родина Neobalaenidae 
 Miocaperea

 Родина Pelocetidae 
 Cophocetus
 Parietobalaena
 Pelocetus

 Родина incertae sedis 
 Isanacetus
 Pinocetus
 Mauicetus
 Taikicetus
 Tiphyocetus

Надродина Balaenopteroidea

 Eobalaenoptera

 Родина Смугачеві (Balaenopteridae)
 Archaebalaenoptera
 Balaenoptera (сучасний)
 Balaenoptera bertae
 Balaenoptera cephalus
 Balaenoptera colcloughi
 Balaenoptera davidsonii
 Balaenoptera siberi
 Balaenoptera sursiplana
 Balaenoptera taiwanica
 Balaenoptera cortesii
 Balaenoptera portisi
 «Balaenoptera» ryani
 Burtinopsis
 Cetotheriophanes
 Fragilicetus
 Incakujira
 Miobalaenoptera
 Norrisanima
 Nehalaennia
 Parabalaenoptera
 Plesiobalaenoptera
 Plesiocetus
 Praemegaptera
 Protororqualus

 Родина Eschrichtiidae 
 Archaeschrichtius
 Eschrichtioides
 Gricetoides
 Megapteropsis

 Родина Tranatocetidae 
 Mesocetus
 Mixocetus
 Tranatocetus

 Родина incertae sedis 
 Mioceta (nomen dubium)
 Piscocetus
 Siphonocetus (nomen dubium)
 Tretulias (nomen dubium)
 Ulias (nomen dubium)

Підряд Дельфіновиді (Odontoceti)

Базальні форми 
 Родина Agorophiidae
 Agorophius

 Родина Ashleycetidae
 Ashleycetus

 Родина Patriocetidae
 Patriocetus

Родина Simocetidae 
 Simocetus

Родина Xenorophidae 
 Albertocetus
 Archaeodelphis
 Cotylocara
 Echovenator
 Inermorostrum
 Mirocetus
 Xenorophus

 Родина Inticetidae 
 Inticetus
 Phococetus

 Родина Microzeuglodontidae 
 Microzeuglodon

Родина Squaloziphiidae 
 Squaloziphius
 Yaquinacetus

 Родина incertae sedis 
 Ankylorhiza
 Agriocetus
 Atropatenocetus
 Ediscetus
 Olympicetus
 Saurocetus

Надродина Squalodontoidea 

 Родина Dalpiazinidae
 Dalpiazina

 Родина Prosqualodontidae 
 Parasqualodon
 Prosqualodon

Надродина Physeteroidea 

 Родина Когієві (Kogiidae)
 Aprixokogia
 Kogia (сучасний)
 Kogia pusilla
 Kogiopsis
 Koristocetus
 Nanokogia
 Pliokogia
 Praekogia
 Scaphokogia
 Thalassocetus

 Родина Кашалотові (Physeteridae)
 Ferecetotherium
 Idiophyseter
 Idiorophus
 Orycterocetus
 Physeterula
 Placoziphius
 Preaulophyseter
 Scaldicetus

 Родина incertae sedis
 Acrophyseter
 Albicetus
 Aulophyseter
 Brygmophyseter
 Diaphorocetus
 Eudelphis
 Hoplocetus (nomen dubium)
 Livyatan
 Miokogia (nomen dubium)
 Paleophoca (nomen dubium)
 Prophyseter (nomen dubium)
 Zygophyseter

Надродина «Eurhinodelphinoidea» 
 Родина Argyrocetidae 
 Argyrocetus
 Chilcacetus
 Macrodelphinus

 Родина Eoplatanistidae 
 Eoplatanista

 Родина Eurhinodelphinidae

 Ceterhinops
 Eurhinodelphis
 Iniopsis
 Mycteriacetus
 Phocaenopsis
 Schizodelphis
 Vanbreenia
 Xiphiacetus
 Ziphiodelphis

Надродина Річкові дельфіни (Platanistoidea)
 Aondelphis
 Awamokoa
 Dolgopolis
 Ensidelphis
 Perditicetus
 Urkudelphis

 Родина Allodelphinidae
 Allodelphis
 Arktocara
 Goedertius
 Ninjadelphis
 Zarhinocetus

 Родина Platanistidae 
 Araeodelphis
 Dilophodelphis
 Pachyacanthus
 Pomatodelphis
 Prepomatodelphis
 Zarhachis

 Родина Squalodelphinidae 
 Furcadelphis
 Huaridelphis
 Macrosqualodelphis
 Medocinia
 Notocetus
 Phocageneus
 Squalodelphis

 Родина Squalodontidae 
 Austrosqualodon
 Eosqualodon
 Macrophoca
 Neosqualodon
 Pachyodon
 Phoberodon
 Squalodon (syn. Kelloggia, Rhizoprion, Crenidelphinus, Arionius, Phocodon)
 Smilocamptus
 Tangaroasaurus

 Родина Waipatiidae 
 ?Microcetus
 Otekaikea
 Papahu
 Sachalinocetus
 Waipatia

Надродина Ziphioidea 
 Родина Дзьоборилові (Ziphiidae)
 Базальні
 Aporotus
 Beneziphius
 Chavinziphius
 Chimuziphius
 Choneziphius
 Dagonodum
 Globicetus
 Imocetus
 Messapicetus
 Ninoziphius
 Notoziphius
 Tusciziphius
 Ziphirostrum
 Підродина Berardiinae
 Archaeoziphius
 Microberardius
 Підродина Hyperoodontinae
 Africanacetus
 Belemnoziphius
 Ihlengesi
 Khoikhoicetus
 Mesoplodon (сучасний)
 Mesoplodon posti
 Mesoplodon slangkopi
 Mesoplodon tumidirostris
 Nenga
 Pterocetus
 Xhosacetus
 Підродина Ziphiinae
 Caviziphius
 Izikoziphius
 Nazcacetus
 Підродина incertae sedis
 Anoplonassa
 Cetorhynchus
 Eboroziphius
 Pelycorhamphus

Клада Delphinida 
 Родина incertae sedis
 Anacharsis
 Belonodelphis
 Delphinavus
 Graamocetus
 Hadrodelphis
 Lamprolithax
 Leptodelphis
 Liolithax
 Lophocetus
 Loxolithax
 Macrokentriodon
 Microphocaena
 Miodelphis
 Nannolithax
 Oedolithax
 Oligodelphis
 Palaeophocaena
 Pithanodelphis
 Platylithax
 Prionodelphis
 Protodelphinus
 Sarmatodelphis
 Sophianacetus
 Tagicetus

Надродина Delphinoidea 
 Родина Albireonidae 
 Albireo

 Родина Delphinidae 

 Arimidelphis
 Astadelphis
 Australodelphis
 Delphinus (сучасний)
 Delphinus domeykoi
 Eodelphinus
 Etruridelphis
 Hemisyntrachelus
 Lagenorhynchus (сучасний)
 Lagenorhynchus harmatuki
 Norisdelphis
 Globicephala (сучасний)
 Globicephala baereckeii
 Globicephala etruriae
 Orcinus (сучасний)
 Orcinus citoniensis
 Orcinus meyeri
 Orcinus paleorca
 Platalearostrum
 Protoglobicephala
 Pseudorca (сучасний)
 Pseudorca yokoyamai
 Pseudorca yuanliensis
 Septidelphis
 Sinanodelphis
 Stenella (сучасний)
 Stenella rayi
 Tursiops (сучасний)
 Tursiops miocaenus
 Tursiops osennae

 Родина Kentriodontidae

 Kampholophos
 Kentriodon
 Rudicetus
 Sophianaecetus
 Wimahl
 Belonodelphis?
 Liolithax?

 Родина Monodontidae 
 Bohaskaia
 Casatia
 Denebola
 Haborodelphis

 Родина Odobenocetopsidae

 Odobenocetops

 Родина Фоценові (Phocoenidae)
 Archaeophocaena
 Australithax
 Brabocetus
 Harborophocoena
 Lomacetus
 Miophocaena
 Numataphocoena
 Piscolithax
 Pterophocaena
 Salumiphocaena
 Semirostrum
 Septemtriocetus

Надродина Inioidea 
 Awadelphis
 Brujadelphis
 Incacetus
 Meherrinia

 Родина Інієві (Iniidae)
 Goniodelphis
 Hesperoinia
 Ischyrorhynchus
 Isthminia
 Kwanzacetus
 Saurocetes

Родина Pontoporiidae 
 Atocetus
 Auroracetus
 Brachydelphis
 Pliopontos
 Pontistes
 Protophocaena
 Scaldiporia
 Stenasodelphis

Надродина Lipotoidea 

 Родина Lipotidae 
 Parapontoporia

Надродина incertae sedis 

 Delphinodon
 Heterodelphis

 Родина incertae sedis 
 Acrodelphis
 Champsodelphis
 Hesperocetus
 Imerodelphis
 Kharthlidelphis
 Lonchodelphis
 Macrochirifer
 Microsqualodon
 Pelodelphis
 Rhabdosteus (nomen dubium)
 Sulakocetus

Див. також 

 Еволюція китоподібних

Примітки 

Переліки фауни
Вимерлі китоподібні